Addictions est le pluriel d'addiction.

Addictions peut désigner :
 Addictions, single du groupe français Superbus sorti en 2008 ;
 Addictions, album du chanteur franco-israélien Amir sorti en 2017.
 Addictions: Volume 1 et , compilations du chanteur britannique Robert Palmer sorties respectivement en 1989 et 1992.

Voir aussi